Gidle peut faire référence:

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Łódź
 Gidle, une gmina rurale du powiat de Radomsko
 Gidle, village et siège administratif (chef-lieu) de la gmina ci-dessus